Miejscowości w USA:
 Browns Valley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
Gminy w USA:
 Browns Valley (ang. Browns Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone